Сисса:
 Сисса — коммуна в Италии, расположенная в регионе Эмилия-Романья.
 Сисса () — международный научный институт в Италии, расположенный в Триесте.
 Сисса (брахман) — мифический индийский брахман и мудрец VI-V вв. до н.э.